Бурлыгино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бурлыгино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Бурлыгино — деревня в Демидовском районе Смоленской области.